Enrique Pérez puede referirse a:

 Enrique Pérez Comendador (1900-1981), escultor español;
 Enrique Pérez Díaz "Pachín" (1938-2021), futbolista español;
 Enrique Pérez Escrich (1829-1897), escritor y dramaturgo español;
 Enrique Pérez Farrás (1884-1949), militar español;
 Enrique Pérez Herrera (1988-), futbolista mexicano;
 Enrique Pérez Serantes (1883-1968), religioso español - arzobispo de Santiago de Cuba;
 Enrique Pérez Vergara (1974-), actor y humorista español - encarna al personaje Flipy;
 Enrique Pérez de Guzmán (1391-1436), noble español perteneciente a la Casa de Medina Sidonia; 
 Enrique Pérez de Guzmán y Fernández de Velasco (14??-1513), noble español perteneciente a la Casa de Medina Sidonia;
 Enrique Pérez de Guzmán y Meneses (14??-1492), noble español.